Oroszország

Mezsdurecsenszk – település a Kemerovói területen
Mezsdurecsenszk – település Komiföldön
Mezsdurecsenszk – település a Szamarai területen